Ceremony peut référer à :

Cinéma 

 Ceremony, film d'horreur américain de Joe Castro en 1994 ;
 Ceremony, film de Max Winkler de 2010.

Musique

Chanson 

 Ceremony est une chanson du groupe de rock britannique New Order.

Album 

 Ceremony est un album du groupe de rock britannique The Cult ;
 Ceremony est un album de Santana.